Coen Hissink (1878-1942), acteur, schrijver
 Kevin Hissink, ex-gitarist van Intwine
 Hissink Oeken, importeur van Eicher in Oeken

De achternaam Hissink komt in Nederland het meeste voor in de Achterhoek.

Nederlandse of Vlaamse achternaam